Villa Falkenstein steht für:
 Villa Falkenstein (Radebeul)
 Villa Falkenstein (Zürich)